Jan Kuriata (ur. 1958) – polityk, poseł
 Jan Kuriata (ur. 1931) – wojskowy, generał